|-
|(79251)||1994 TW8|| align=right|16,0|| align=right|2,477|| align=right|0,061|| align=right|9,28|| align=right|3,897||MBA||8. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79252)||1994 TR11|| align=right|15,2|| align=right|2,439|| align=right|0,197|| align=right|3,30|| align=right|3,809||MBA||10. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79253)||1994 UQ7|| align=right|16,0|| align=right|2,538|| align=right|0,040|| align=right|5,78|| align=right|4,043||MBA||28. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79254)||1994 YJ|| align=right|15,6|| align=right|2,488|| align=right|0,106|| align=right|2,64|| align=right|3,923||MBA||23. december 1994||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(79255)||1994 YY3|| align=right|15,2|| align=right|2,619|| align=right|0,051|| align=right|1,02|| align=right|4,238||MBA||31. december 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79256)||1995 BO10|| align=right|14,6|| align=right|2,595|| align=right|0,039|| align=right|13,30|| align=right|4,179||MBA||29. januar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79257)||1995 CS6|| align=right|15,8|| align=right|2,657|| align=right|0,084|| align=right|3,82|| align=right|4,330||MBA||1. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79258)||1995 DP1|| align=right|14,8|| align=right|2,673|| align=right|0,215|| align=right|12,40|| align=right|4,368||MBA||22. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(79259)||1995 DR9|| align=right|15,7|| align=right|2,704|| align=right|0,086|| align=right|4,38|| align=right|4,445||MBA||25. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79260)||1995 EN3|| align=right|15,2|| align=right|2,669|| align=right|0,141|| align=right|10,28|| align=right|4,360||MBA||2. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79261)||1995 FE15|| align=right|15,0|| align=right|2,763|| align=right|0,161|| align=right|11,17|| align=right|4,591||MBA||27. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79262)||1995 FU19|| align=right|15,4|| align=right|2,736|| align=right|0,054|| align=right|9,72|| align=right|4,525||MBA||31. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79263)||1995 HK5|| align=right|15,2|| align=right|2,809|| align=right|0,136|| align=right|10,29|| align=right|4,706||MBA||29. april 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79264)||1995 MC4|| align=right|14,7|| align=right|3,070|| align=right|0,020|| align=right|8,85|| align=right|5,379||MBA||29. junij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79265)||1995 OV2|| align=right|14,8|| align=right|3,070|| align=right|0,079|| align=right|9,93|| align=right|5,378||MBA||22. julij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79266)||1995 OV3|| align=right|16,7|| align=right|2,301|| align=right|0,196|| align=right|2,49|| align=right|3,490||MBA||22. julij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79267)||1995 OE6|| align=right|16,9|| align=right|2,310|| align=right|0,126|| align=right|3,64|| align=right|3,510||MBA||22. julij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79268)||1995 OW13|| align=right|15,1|| align=right|3,000|| align=right|0,071|| align=right|10,44|| align=right|5,196||MBA||23. julij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79269)||1995 QG1|| align=right|15,4|| align=right|3,159|| align=right|0,086|| align=right|1,43|| align=right|5,615||MBA||19. avgust 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79270)||1995 QK8|| align=right|14,4|| align=right|3,058|| align=right|0,097|| align=right|8,75|| align=right|5,348||MBA||27. avgust 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|79271 Bellagio||1995 SJ5|| align=right|15,8|| align=right|2,232|| align=right|0,194|| align=right|5,07|| align=right|3,334||MBA||28. september 1995||Sormano||V. Giuliani; G. Ventre
|-
|(79272)||1995 SN6|| align=right|16,5|| align=right|2,221|| align=right|0,214|| align=right|5,77|| align=right|3,309||MBA||17. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79273)||1995 SQ11|| align=right|17,4|| align=right|2,260|| align=right|0,192|| align=right|4,34|| align=right|3,398||MBA||18. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79274)||1995 SG16|| align=right|15,5|| align=right|3,169|| align=right|0,086|| align=right|9,55|| align=right|5,639||MBA||18. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79275)||1995 SB21|| align=right|14,1|| align=right|3,090|| align=right|0,082|| align=right|8,79|| align=right|5,432||MBA||19. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79276)||1995 SM22|| align=right|16,9|| align=right|2,350|| align=right|0,135|| align=right|3,17|| align=right|3,601||MBA||19. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79277)||1995 SB25|| align=right|16,4|| align=right|2,308|| align=right|0,143|| align=right|8,10|| align=right|3,505||MBA||19. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79278)||1995 SA28|| align=right|14,9|| align=right|2,967|| align=right|0,120|| align=right|11,58|| align=right|5,110||MBA||20. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79279)||1995 SQ28|| align=right|13,9|| align=right|3,155|| align=right|0,090|| align=right|15,29|| align=right|5,603||MBA||20. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79280)||1995 SE32|| align=right|14,7|| align=right|2,993|| align=right|0,221|| align=right|2,67|| align=right|5,178||MBA||21. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79281)||1995 SN32|| align=right|16,7|| align=right|2,247|| align=right|0,101|| align=right|2,03|| align=right|3,368||MBA||21. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79282)||1995 SU32|| align=right|14,8|| align=right|3,259|| align=right|0,024|| align=right|14,02|| align=right|5,882||MBA||21. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79283)||1995 SN42|| align=right|16,0|| align=right|2,360|| align=right|0,198|| align=right|3,03|| align=right|3,625||MBA||25. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79284)||1995 SJ43|| align=right|16,3|| align=right|2,212|| align=right|0,045|| align=right|2,77|| align=right|3,290||MBA||25. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79285)||1995 SP53|| align=right|16,6|| align=right|2,294|| align=right|0,231|| align=right|3,62|| align=right|3,475||MBA||28. september 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79286)||1995 SQ53|| align=right|15,0|| align=right|2,321|| align=right|0,175|| align=right|8,02|| align=right|3,536||MBA||28. september 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79287)||1995 SQ58|| align=right|15,3|| align=right|3,147|| align=right|0,087|| align=right|4,51|| align=right|5,581||MBA||23. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79288)||1995 SY71|| align=right|15,3|| align=right|3,123|| align=right|0,058|| align=right|1,76|| align=right|5,518||MBA||19. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79289)||1995 TY6|| align=right|16,6|| align=right|2,379|| align=right|0,239|| align=right|4,43|| align=right|3,668||MBA||15. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79290)||1995 TE11|| align=right|16,1|| align=right|2,295|| align=right|0,201|| align=right|2,94|| align=right|3,476||MBA||15. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79291)||1995 UG6|| align=right|14,7|| align=right|2,522|| align=right|0,167|| align=right|2,72|| align=right|4,005||MBA||27. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(79292)||1995 UH11|| align=right|16,4|| align=right|2,242|| align=right|0,078|| align=right|3,05|| align=right|3,357||MBA||17. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79293)||1995 UM25|| align=right|16,0|| align=right|3,134|| align=right|0,137|| align=right|2,21|| align=right|5,547||MBA||20. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79294)||1995 UR42|| align=right|15,6|| align=right|3,156|| align=right|0,102|| align=right|2,46|| align=right|5,605||MBA||24. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79295)||1995 UT42|| align=right|16,9|| align=right|2,393|| align=right|0,158|| align=right|0,76|| align=right|3,701||MBA||24. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79296)||1995 VE6|| align=right|15,6|| align=right|2,414|| align=right|0,106|| align=right|5,94|| align=right|3,751||MBA||14. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79297)||1995 VK8|| align=right|17,1|| align=right|2,403|| align=right|0,162|| align=right|1,79|| align=right|3,725||MBA||14. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79298)||1995 VO13|| align=right|16,4|| align=right|2,344|| align=right|0,111|| align=right|3,35|| align=right|3,588||MBA||15. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79299)||1995 WS2|| align=right|15,0|| align=right|2,264|| align=right|0,204|| align=right|6,97|| align=right|3,406||MBA||16. november 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(79300)||1995 WP10|| align=right|16,6|| align=right|2,250|| align=right|0,131|| align=right|3,02|| align=right|3,375||MBA||16. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79301)||1995 WD22|| align=right|15,1|| align=right|3,167|| align=right|0,096|| align=right|5,06|| align=right|5,636||MBA||17. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79302)||1995 WG22|| align=right|16,0|| align=right|2,283|| align=right|0,208|| align=right|3,25|| align=right|3,448||MBA||18. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79303)||1995 WV33|| align=right|16,4|| align=right|2,327|| align=right|0,162|| align=right|5,74|| align=right|3,548||MBA||20. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79304)||1995 WM35|| align=right|15,5|| align=right|2,241|| align=right|0,181|| align=right|6,50|| align=right|3,354||MBA||21. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79305)||1995 XK|| align=right|15,2|| align=right|2,241|| align=right|0,210|| align=right|7,56|| align=right|3,355||MBA||12. december 1995||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(79306)||1995 YZ7|| align=right|15,4|| align=right|2,307|| align=right|0,061|| align=right|8,12|| align=right|3,504||MBA||18. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79307)||1995 YH11|| align=right|16,1|| align=right|2,561|| align=right|0,126|| align=right|3,05|| align=right|4,097||MBA||18. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79308)||1995 YB12|| align=right|16,4|| align=right|2,411|| align=right|0,138|| align=right|3,60|| align=right|3,743||MBA||18. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79309)||1995 YH21|| align=right|16,1|| align=right|2,381|| align=right|0,157|| align=right|7,18|| align=right|3,673||MBA||19. december 1995||Haleakala||NEAT
|-
|(79310)||1996 AK4|| align=right|17,2|| align=right|2,454|| align=right|0,136|| align=right|2,62|| align=right|3,844||MBA||12. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79311)||1996 AO12|| align=right|15,6|| align=right|2,411|| align=right|0,130|| align=right|5,47|| align=right|3,743||MBA||15. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79312)||1996 BQ5|| align=right|16,5|| align=right|2,419|| align=right|0,152|| align=right|3,26|| align=right|3,761||MBA||18. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79313)||1996 CK|| align=right|16,1|| align=right|1,908|| align=right|0,104|| align=right|18,03|| align=right|2,634||MBA||1. februar 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79314)||1996 DP1|| align=right|15,8|| align=right|2,469|| align=right|0,054|| align=right|6,64|| align=right|3,878||MBA||23. februar 1996||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(79315)||1996 EK7|| align=right|17,2|| align=right|2,564|| align=right|0,134|| align=right|2,96|| align=right|4,104||MBA||11. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79316)||1996 HS7|| align=right|14,7|| align=right|1,943|| align=right|0,064|| align=right|19,73|| align=right|2,708||MBA||18. april 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79317)||1996 HL21|| align=right|16,0|| align=right|2,622|| align=right|0,293|| align=right|4,79|| align=right|4,244||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79318)||1996 HY22|| align=right|16,2|| align=right|2,559|| align=right|0,116|| align=right|2,50|| align=right|4,093||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79319)||1996 HS24|| align=right|15,7|| align=right|2,540|| align=right|0,161|| align=right|1,78|| align=right|4,047||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79320)||1996 HS25|| align=right|15,3|| align=right|2,609|| align=right|0,163|| align=right|10,93|| align=right|4,212||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79321)||1996 JV4|| align=right|15,5|| align=right|2,582|| align=right|0,146|| align=right|14,07|| align=right|4,148||MBA||10. maj 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79322)||1996 JP12|| align=right|15,6|| align=right|2,626|| align=right|0,191|| align=right|10,56|| align=right|4,254||MBA||10. maj 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79323)||1996 PM7|| align=right|15,2|| align=right|2,769|| align=right|0,088|| align=right|2,48|| align=right|4,608||MBA||8. avgust 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79324)||1996 PH8|| align=right|16,4|| align=right|2,727|| align=right|0,177|| align=right|0,85|| align=right|4,502||MBA||8. avgust 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79325)||1996 QJ|| align=right|15,5|| align=right|3,070|| align=right|0,207|| align=right|1,37|| align=right|5,379||MBA||17. avgust 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(79326)||1996 QQ3|| align=right|14,5|| align=right|2,811|| align=right|0,164|| align=right|7,97|| align=right|4,713||MBA||18. avgust 1996||Caussols||E. W. Elst
|-
|(79327)||1996 RT11|| align=right|15,4|| align=right|2,886|| align=right|0,075|| align=right|2,28|| align=right|4,902||MBA||8. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79328)||1996 RE19|| align=right|15,5|| align=right|2,862|| align=right|0,043|| align=right|1,80|| align=right|4,840||MBA||15. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79329)||1996 RC23|| align=right|16,1|| align=right|2,832|| align=right|0,065|| align=right|3,69|| align=right|4,766||MBA||13. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79330)||1996 RR24|| align=right|15,1|| align=right|2,781|| align=right|0,157|| align=right|9,56|| align=right|4,637||MBA||8. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79331)||1996 TY|| align=right|15,2|| align=right|2,917|| align=right|0,050|| align=right|1,07|| align=right|4,982||MBA||5. oktober 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(79332)||1996 TY2|| align=right|15,4|| align=right|3,230|| align=right|0,157|| align=right|1,38|| align=right|5,804||MBA||3. oktober 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79333)||1996 TN6|| align=right|15,1|| align=right|2,758|| align=right|0,175|| align=right|13,16|| align=right|4,579||MBA||5. oktober 1996||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(79334)||1996 TZ9|| align=right|14,9|| align=right|2,964|| align=right|0,099|| align=right|8,50|| align=right|5,103||MBA||15. oktober 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(79335)||1996 TJ19|| align=right|15,8|| align=right|2,974|| align=right|0,064|| align=right|11,10|| align=right|5,127||MBA||4. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79336)||1996 TV20|| align=right|14,6|| align=right|3,118|| align=right|0,118|| align=right|17,23|| align=right|5,505||MBA||5. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79337)||1996 TZ20|| align=right|14,3|| align=right|2,920|| align=right|0,085|| align=right|1,16|| align=right|4,990||MBA||5. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79338)||1996 TG22|| align=right|14,2|| align=right|2,937|| align=right|0,201|| align=right|14,03|| align=right|5,034||MBA||6. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79339)||1996 TG41|| align=right|16,9|| align=right|2,121|| align=right|0,103|| align=right|2,59|| align=right|3,089||MBA||8. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79340)||1996 TO41|| align=right|15,2|| align=right|2,817|| align=right|0,137|| align=right|9,64|| align=right|4,726||MBA||8. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79341)||1996 UT1|| align=right|14,3|| align=right|3,163|| align=right|0,041|| align=right|13,40|| align=right|5,624||MBA||30. oktober 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(79342)||1996 VB15|| align=right|15,0|| align=right|3,130|| align=right|0,088|| align=right|3,45|| align=right|5,537||MBA||5. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79343)||1996 VK17|| align=right|15,9|| align=right|3,037|| align=right|0,125|| align=right|2,42|| align=right|5,291||MBA||6. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79344)||1996 VA27|| align=right|15,6|| align=right|3,208|| align=right|0,120|| align=right|1,08|| align=right|5,746||MBA||11. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79345)||1996 VN32|| align=right|14,8|| align=right|2,958|| align=right|0,055|| align=right|8,95|| align=right|5,088||MBA||5. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79346)||1996 VY33|| align=right|15,5|| align=right|3,156|| align=right|0,179|| align=right|0,49|| align=right|5,606||MBA||6. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79347)||1996 XJ2|| align=right|14,3|| align=right|3,202|| align=right|0,135|| align=right|20,95|| align=right|5,728||MBA||4. december 1996||Kleť||Klet
|-
|(79348)||1996 XK9|| align=right|14,1|| align=right|3,071|| align=right|0,181|| align=right|11,61|| align=right|5,382||MBA||1. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79349)||1996 XQ21|| align=right|14,4|| align=right|3,143|| align=right|0,095|| align=right|16,34|| align=right|5,571||MBA||8. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79350)||1996 YW|| align=right|15,2|| align=right|2,159|| align=right|0,092|| align=right|4,17|| align=right|3,171||MBA||20. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(79351)||1997 AX5|| align=right|15,5|| align=right|2,246|| align=right|0,179|| align=right|5,28|| align=right|3,366||MBA||1. januar 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79352)||1997 AO6|| align=right|16,4|| align=right|2,208|| align=right|0,128|| align=right|3,97|| align=right|3,281||MBA||3. januar 1997||Uenohara||N. Kawasato
|-
|79353 Andrewalday||1997 AF16|| align=right|16,3|| align=right|2,290|| align=right|0,066|| align=right|6,43|| align=right|3,464||MBA||13. januar 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(79354)||1997 BB|| align=right|16,3|| align=right|2,312|| align=right|0,101|| align=right|5,06|| align=right|3,514||MBA||16. januar 1997||Kleť||Klet
|-
|(79355)||1997 BN4|| align=right|16,1|| align=right|2,258|| align=right|0,153|| align=right|2,98|| align=right|3,393||MBA||31. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79356)||1997 BK5|| align=right|16,3|| align=right|2,312|| align=right|0,185|| align=right|1,24|| align=right|3,514||MBA||31. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79357)||1997 CP4|| align=right|16,6|| align=right|2,289|| align=right|0,105|| align=right|7,68|| align=right|3,463||MBA||4. februar 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(79358)||1997 CM6|| align=right|16,1|| align=right|2,262|| align=right|0,161|| align=right|4,10|| align=right|3,403||MBA||3. februar 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(79359)||1997 CA14|| align=right|14,9|| align=right|3,094|| align=right|0,122|| align=right|1,23|| align=right|5,443||MBA||3. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79360)||1997 CS29|| align=right|5,1|| align=right|43,95|| align=right|0,015|| align=right|2,25|| align=right|292||CBW BIN||3. februar 1997||Mauna Kea||J. X. Luu; D. C. Jewitt; C. A. Trujillo; J. Chen
|-
|(79361)||1997 DA|| align=right|16,6|| align=right|2,240|| align=right|0,103|| align=right|4,46|| align=right|3,353||MBA||16. februar 1997||Modra||P. Kolény; L. Kornoš
|-
|(79362)||1997 EO2|| align=right|14,8|| align=right|2,273|| align=right|0,091|| align=right|5,09|| align=right|3,426||MBA||4. marec 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(79363)||1997 EC4|| align=right|16,5|| align=right|2,322|| align=right|0,078|| align=right|6,24|| align=right|3,537||MBA||2. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79364)||1997 EU4|| align=right|16,9|| align=right|2,318|| align=right|0,179|| align=right|2,36|| align=right|3,528||MBA||2. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79365)||1997 EW6|| align=right|15,8|| align=right|2,304|| align=right|0,189|| align=right|7,10|| align=right|3,497||MBA||3. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79366)||1997 EC10|| align=right|17,2|| align=right|2,327|| align=right|0,120|| align=right|2,07|| align=right|3,548||MBA||3. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79367)||1997 EJ13|| align=right|17,4|| align=right|2,316|| align=right|0,156|| align=right|1,62|| align=right|3,525||MBA||3. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79368)||1997 EJ16|| align=right|16,8|| align=right|2,327|| align=right|0,230|| align=right|4,13|| align=right|3,550||MBA||5. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79369)||1997 EN24|| align=right|15,7|| align=right|2,246|| align=right|0,080|| align=right|7,30|| align=right|3,365||MBA||5. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79370)||1997 EJ33|| align=right|15,8|| align=right|2,221|| align=right|0,097|| align=right|3,38|| align=right|3,309||MBA||4. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79371)||1997 ES39|| align=right|15,7|| align=right|2,342|| align=right|0,221|| align=right|5,14|| align=right|3,583||MBA||5. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79372)||1997 EU41|| align=right|16,4|| align=right|2,303|| align=right|0,160|| align=right|2,11|| align=right|3,494||MBA||10. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79373)||1997 EE42|| align=right|16,9|| align=right|2,335|| align=right|0,180|| align=right|1,55|| align=right|3,567||MBA||10. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79374)||1997 EB59|| align=right|16,1|| align=right|2,334|| align=right|0,160|| align=right|5,46|| align=right|3,566||MBA||11. marec 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79375)||1997 FA|| align=right|16,1|| align=right|2,310|| align=right|0,197|| align=right|0,98|| align=right|3,510||MBA||16. marec 1997||Pianoro||V. Goretti
|-
|(79376)||1997 FF|| align=right|15,3|| align=right|2,296|| align=right|0,220|| align=right|24,80|| align=right|3,479||MBA||18. marec 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79377)||1997 FV|| align=right|15,9|| align=right|2,297|| align=right|0,058|| align=right|11,13|| align=right|3,481||MBA||18. marec 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79378)||1997 FF1|| align=right|15,6|| align=right|2,344|| align=right|0,128|| align=right|3,82|| align=right|3,588||MBA||29. marec 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79379)||1997 FR3|| align=right|16,0|| align=right|2,300|| align=right|0,070|| align=right|7,16|| align=right|3,488||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79380)||1997 GN|| align=right|15,2|| align=right|2,361|| align=right|0,288|| align=right|21,33|| align=right|3,627||MBA||4. april 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(79381)||1997 GV2|| align=right|16,7|| align=right|2,360|| align=right|0,051|| align=right|6,40|| align=right|3,624||MBA||7. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79382)||1997 GC4|| align=right|16,8|| align=right|2,270|| align=right|0,189|| align=right|5,50|| align=right|3,420||MBA||8. april 1997||Sormano||M. Cavagna; P. Chiavenna
|-
|(79383)||1997 GU5|| align=right|16,4|| align=right|2,337|| align=right|0,153|| align=right|2,48|| align=right|3,572||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79384)||1997 GJ6|| align=right|16,8|| align=right|2,317|| align=right|0,183|| align=right|2,73|| align=right|3,527||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79385)||1997 GA7|| align=right|15,9|| align=right|2,347|| align=right|0,023|| align=right|2,81|| align=right|3,594||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79386)||1997 GP10|| align=right|16,2|| align=right|2,323|| align=right|0,142|| align=right|6,07|| align=right|3,540||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79387)||1997 GV11|| align=right|16,7|| align=right|2,330|| align=right|0,062|| align=right|7,70|| align=right|3,556||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79388)||1997 GC13|| align=right|16,5|| align=right|2,293|| align=right|0,086|| align=right|7,83|| align=right|3,472||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79389)||1997 GW13|| align=right|16,3|| align=right|2,340|| align=right|0,096|| align=right|6,63|| align=right|3,578||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79390)||1997 GK14|| align=right|14,4|| align=right|2,388|| align=right|0,289|| align=right|13,40|| align=right|3,690||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79391)||1997 GZ14|| align=right|16,5|| align=right|2,346|| align=right|0,100|| align=right|2,48|| align=right|3,592||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79392)||1997 GC15|| align=right|15,9|| align=right|2,322|| align=right|0,123|| align=right|4,03|| align=right|3,537||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79393)||1997 GH18|| align=right|16,4|| align=right|2,299|| align=right|0,071|| align=right|4,93|| align=right|3,485||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79394)||1997 GM18|| align=right|16,7|| align=right|2,320|| align=right|0,087|| align=right|7,00|| align=right|3,532||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79395)||1997 GP21|| align=right|16,0|| align=right|2,294|| align=right|0,094|| align=right|9,88|| align=right|3,474||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79396)||1997 GE23|| align=right|16,4|| align=right|2,343|| align=right|0,179|| align=right|3,69|| align=right|3,587||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79397)||1997 GG24|| align=right|15,8|| align=right|2,352|| align=right|0,278|| align=right|12,47|| align=right|3,607||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79398)||1997 GG27|| align=right|16,0|| align=right|2,342|| align=right|0,135|| align=right|6,61|| align=right|3,583||MBA||9. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79399)||1997 GC30|| align=right|16,7|| align=right|2,316|| align=right|0,225|| align=right|8,33|| align=right|3,523||MBA||13. april 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79400)||1997 HQ2|| align=right|15,5|| align=right|2,329|| align=right|0,272|| align=right|10,77|| align=right|3,553||MBA||30. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79401)||1997 HT2|| align=right|16,0|| align=right|2,362|| align=right|0,132|| align=right|2,23|| align=right|3,630||MBA||25. april 1997||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(79402)||1997 HV2|| align=right|16,2|| align=right|2,290|| align=right|0,119|| align=right|3,59|| align=right|3,466||MBA||28. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79403)||1997 HX9|| align=right|16,0|| align=right|2,357|| align=right|0,138|| align=right|8,71|| align=right|3,617||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79404)||1997 HN10|| align=right|15,2|| align=right|2,377|| align=right|0,176|| align=right|10,03|| align=right|3,663||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79405)||1997 HD11|| align=right|15,9|| align=right|2,319|| align=right|0,199|| align=right|4,55|| align=right|3,531||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79406)||1997 HS14|| align=right|17,4|| align=right|2,400|| align=right|0,154|| align=right|1,00|| align=right|3,718||MBA||28. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79407)||1997 JE4|| align=right|16,4|| align=right|2,340|| align=right|0,105|| align=right|1,95|| align=right|3,578||MBA||1. maj 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79408)||1997 JE8|| align=right|16,2|| align=right|2,394|| align=right|0,154|| align=right|3,47|| align=right|3,704||MBA||8. maj 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(79409)||1997 JX11|| align=right|15,8|| align=right|2,353|| align=right|0,217|| align=right|5,84|| align=right|3,610||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79410)||1997 JW12|| align=right|14,5|| align=right|2,380|| align=right|0,203|| align=right|25,15|| align=right|3,671||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79411)||1997 JY12|| align=right|16,2|| align=right|2,335|| align=right|0,203|| align=right|6,42|| align=right|3,567||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79412)||1997 JO14|| align=right|16,0|| align=right|2,370|| align=right|0,208|| align=right|3,31|| align=right|3,649||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79413)||1997 JQ14|| align=right|16,5|| align=right|2,357|| align=right|0,199|| align=right|2,80|| align=right|3,618||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79414)||1997 JU15|| align=right|16,3|| align=right|2,396|| align=right|0,142|| align=right|3,29|| align=right|3,709||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79415)||1997 JY15|| align=right|16,6|| align=right|2,359|| align=right|0,155|| align=right|3,06|| align=right|3,623||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79416)||1997 JE18|| align=right|15,7|| align=right|2,403|| align=right|0,166|| align=right|2,95|| align=right|3,724||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79417)||1997 KQ1|| align=right|15,9|| align=right|2,422|| align=right|0,078|| align=right|6,48|| align=right|3,768||MBA||27. maj 1997||Caussols||ODAS
|-
|(79418)||1997 LO|| align=right|15,3|| align=right|2,419|| align=right|0,081|| align=right|5,64|| align=right|3,762||MBA||3. junij 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79419)||1997 MZ|| align=right|14,9|| align=right|2,535|| align=right|0,142|| align=right|13,89|| align=right|4,035||MBA||26. junij 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79420)||1997 MM4|| align=right|15,3|| align=right|2,376|| align=right|0,184|| align=right|5,27|| align=right|3,661||MBA||28. junij 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79421)||1997 MF5|| align=right|14,7|| align=right|2,637|| align=right|0,153|| align=right|12,06|| align=right|4,281||MBA||29. junij 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79422)||1997 MF6|| align=right|15,8|| align=right|2,543|| align=right|0,145|| align=right|14,43|| align=right|4,054||MBA||26. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79423)||1997 MY8|| align=right|16,0|| align=right|2,595|| align=right|0,208|| align=right|2,69|| align=right|4,179||MBA||30. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79424)||1997 NZ3|| align=right|15,0|| align=right|2,792|| align=right|0,250|| align=right|14,00|| align=right|4,665||MBA||6. julij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79425)||1997 OA1|| align=right|15,4|| align=right|2,574|| align=right|0,117|| align=right|4,51|| align=right|4,128||MBA||25. julij 1997||Mallorca||R. Pacheco; A. Lopez
|-
|(79426)||1997 QZ|| align=right|15,3|| align=right|2,421|| align=right|0,226|| align=right|4,71|| align=right|3,766||MBA||24. avgust 1997||Bedoin||P. Antonini
|-
|(79427)||1997 SC3|| align=right|15,7|| align=right|2,596|| align=right|0,198|| align=right|4,82|| align=right|4,182||MBA||24. september 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(79428)||1997 SL10|| align=right|15,5|| align=right|2,529|| align=right|0,124|| align=right|3,46|| align=right|4,020||MBA||26. september 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79429)||1997 SO10|| align=right|15,7|| align=right|2,585|| align=right|0,164|| align=right|6,60|| align=right|4,156||MBA||26. september 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79430)||1997 SO11|| align=right|16,8|| align=right|2,661|| align=right|0,087|| align=right|1,49|| align=right|4,341||MBA||27. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79431)||1997 SW12|| align=right|15,7|| align=right|2,666|| align=right|0,130|| align=right|13,59|| align=right|4,352||MBA||28. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79432)||1997 SW20|| align=right|16,0|| align=right|2,664|| align=right|0,121|| align=right|12,41|| align=right|4,346||MBA||28. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79433)||1997 SM23|| align=right|15,6|| align=right|2,703|| align=right|0,072|| align=right|5,36|| align=right|4,442||MBA||29. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79434)||1997 SR25|| align=right|16,2|| align=right|2,582|| align=right|0,099|| align=right|16,01|| align=right|4,147||MBA||27. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79435)||1997 TU2|| align=right|15,1|| align=right|2,658|| align=right|0,030|| align=right|2,52|| align=right|4,332||MBA||3. oktober 1997||Caussols||ODAS
|-
|(79436)||1997 TD6|| align=right|14,5|| align=right|2,735|| align=right|0,185|| align=right|16,18|| align=right|4,522||MBA||2. oktober 1997||Caussols||ODAS
|-
|(79437)||1997 TZ10|| align=right|16,6|| align=right|2,627|| align=right|0,137|| align=right|6,07|| align=right|4,257||MBA||3. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79438)||1997 TD16|| align=right|16,7|| align=right|2,546|| align=right|0,108|| align=right|7,59|| align=right|4,062||MBA||7. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79439)||1997 TL16|| align=right|14,4|| align=right|3,943|| align=right|0,183|| align=right|2,82|| align=right|7,827||HLD||8. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79440)||1997 TM24|| align=right|14,4|| align=right|2,743|| align=right|0,166|| align=right|13,35|| align=right|4,543||MBA||8. oktober 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79441)||1997 TB27|| align=right|15,7|| align=right|2,690|| align=right|0,122|| align=right|1,36|| align=right|4,410||MBA||9. oktober 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79442)||1997 UX|| align=right|15,8|| align=right|2,531|| align=right|0,257|| align=right|10,31|| align=right|4,025||MBA||22. oktober 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(79443)||1997 UL1|| align=right|14,6|| align=right|2,753|| align=right|0,100|| align=right|9,43|| align=right|4,568||MBA||23. oktober 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(79444)||1997 UM26|| align=right|12,7|| align=right|5,236|| align=right|0,031|| align=right|11,97|| align=right|11,98||JUT||26. oktober 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(79445)||1997 VT6|| align=right|14,9|| align=right|2,978|| align=right|0,143|| align=right|22,86|| align=right|5,139||MBA||9. november 1997||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(79446)||1997 VC7|| align=right|15,0|| align=right|2,587|| align=right|0,318|| align=right|4,22|| align=right|4,161||MBA||1. november 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79447)||1997 WQ1|| align=right|15,8|| align=right|1,920|| align=right|0,084|| align=right|18,17|| align=right|2,660||MBA||21. november 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79448)||1997 WS3|| align=right|15,1|| align=right|2,791|| align=right|0,089|| align=right|12,51|| align=right|4,663||MBA||23. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(79449)||1997 WD4|| align=right|17,0|| align=right|2,682|| align=right|0,074|| align=right|2,53|| align=right|4,392||MBA||20. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79450)||1997 WP6|| align=right|15,3|| align=right|2,815|| align=right|0,009|| align=right|5,60|| align=right|4,722||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79451)||1997 WX9|| align=right|14,9|| align=right|2,684|| align=right|0,124|| align=right|14,04|| align=right|4,397||MBA||21. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79452)||1997 WA13|| align=right|15,7|| align=right|2,873|| align=right|0,168|| align=right|7,98|| align=right|4,868||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79453)||1997 WU14|| align=right|15,9|| align=right|2,708|| align=right|0,288|| align=right|1,30|| align=right|4,455||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79454)||1997 WA21|| align=right|15,9|| align=right|2,703|| align=right|0,147|| align=right|10,77|| align=right|4,443||MBA||24. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79455)||1997 WH46|| align=right|14,7|| align=right|2,982|| align=right|0,191|| align=right|2,42|| align=right|5,149||MBA||26. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79456)||1997 WP56|| align=right|16,3|| align=right|2,891|| align=right|0,089|| align=right|0,06|| align=right|4,916||MBA||22. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79457)||1997 XD6|| align=right|14,8|| align=right|2,554|| align=right|0,200|| align=right|14,80|| align=right|4,082||MBA||5. december 1997||Caussols||ODAS
|-
|(79458)||1997 YM|| align=right|15,0|| align=right|2,931|| align=right|0,107|| align=right|2,55|| align=right|5,017||MBA||20. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(79459)||1997 YS|| align=right|13,6|| align=right|3,092|| align=right|0,039|| align=right|5,65|| align=right|5,435||MBA||20. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(79460)||1997 YG2|| align=right|14,5|| align=right|3,006|| align=right|0,094|| align=right|9,57|| align=right|5,211||MBA||21. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(79461)||1997 YX7|| align=right|14,5|| align=right|3,032|| align=right|0,108|| align=right|2,46|| align=right|5,280||MBA||21. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79462)||1997 YB13|| align=right|16,1|| align=right|3,070|| align=right|0,232|| align=right|0,85|| align=right|5,378||MBA||27. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79463)||1997 YE13|| align=right|14,7|| align=right|3,089|| align=right|0,109|| align=right|8,14|| align=right|5,429||MBA||28. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79464)||1997 YW16|| align=right|14,2|| align=right|3,125|| align=right|0,238|| align=right|16,60|| align=right|5,523||MBA||29. december 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79465)||1997 YH17|| align=right|14,9|| align=right|3,054|| align=right|0,063|| align=right|8,29|| align=right|5,337||MBA||27. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79466)||1997 YK17|| align=right|16,1|| align=right|3,122|| align=right|0,182|| align=right|0,54|| align=right|5,517||MBA||28. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79467)||1997 YB18|| align=right|14,3|| align=right|3,135|| align=right|0,132|| align=right|9,74|| align=right|5,549||MBA||31. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79468)||1997 YZ20|| align=right|14,3|| align=right|2,977|| align=right|0,064|| align=right|9,30|| align=right|5,136||MBA||29. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79469)||1998 AH2|| align=right|14,2|| align=right|3,077|| align=right|0,078|| align=right|11,05|| align=right|5,397||MBA||1. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79470)||1998 AE4|| align=right|15,6|| align=right|3,008|| align=right|0,124|| align=right|2,01|| align=right|5,216||MBA||2. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79471)||1998 AH4|| align=right|14,3|| align=right|2,991|| align=right|0,062|| align=right|8,87|| align=right|5,172||MBA||2. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79472)||1998 AX4|| align=right|14,8|| align=right|1,962|| align=right|0,081|| align=right|24,34|| align=right|2,749||MBA||6. januar 1998||Sormano||A. Testa; P. Chiavenna
|-
|(79473)||1998 BX8|| align=right|14,1|| align=right|3,011|| align=right|0,071|| align=right|10,68|| align=right|5,223||MBA||18. januar 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79474)||1998 BT9|| align=right|15,1|| align=right|2,842|| align=right|0,072|| align=right|10,23|| align=right|4,792||MBA||22. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79475)||1998 BD17|| align=right|15,0|| align=right|3,104|| align=right|0,105|| align=right|10,14|| align=right|5,468||MBA||22. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79476)||1998 BP29|| align=right|14,3|| align=right|3,081|| align=right|0,071|| align=right|7,71|| align=right|5,408||MBA||25. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79477)||1998 CN|| align=right|13,8|| align=right|3,153|| align=right|0,217|| align=right|11,67|| align=right|5,597||MBA||3. februar 1998||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(79478)||1998 CB1|| align=right|14,0|| align=right|3,180|| align=right|0,201|| align=right|26,35|| align=right|5,670||MBA||6. februar 1998||Kleť||Klet
|-
|(79479)||1998 CJ2|| align=right|13,9|| align=right|3,138|| align=right|0,175|| align=right|9,99|| align=right|5,559||MBA||1. februar 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79480)||1998 DZ9|| align=right|14,5|| align=right|3,117|| align=right|0,221|| align=right|10,07|| align=right|5,502||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(79481)||1998 EO12|| align=right|13,8|| align=right|3,134|| align=right|0,131|| align=right|11,82|| align=right|5,548||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79482)||1998 EX12|| align=right|14,5|| align=right|3,309|| align=right|0,151|| align=right|2,02|| align=right|6,019||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79483)||1998 ET19|| align=right|15,6|| align=right|3,116|| align=right|0,106|| align=right|1,53|| align=right|5,499||MBA||3. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79484)||1998 FH3|| align=right|14,7|| align=right|3,099|| align=right|0,122|| align=right|10,56|| align=right|5,455||MBA||18. marec 1998||Teide||Teide
|-
|(79485)||1998 FH10|| align=right|12,7|| align=right|3,213|| align=right|0,109|| align=right|22,01|| align=right|5,758||MBA||24. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(79486)||1998 FQ10|| align=right|14,9|| align=right|3,158|| align=right|0,075|| align=right|15,62|| align=right|5,612||MBA||24. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(79487)||1998 FL26|| align=right|13,8|| align=right|3,117|| align=right|0,158|| align=right|22,07|| align=right|5,502||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79488)||1998 FF31|| align=right|14,3|| align=right|3,165|| align=right|0,122|| align=right|6,14|| align=right|5,631||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79489)||1998 FP34|| align=right|13,9|| align=right|3,180|| align=right|0,203|| align=right|24,73|| align=right|5,671||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79490)||1998 FC42|| align=right|13,9|| align=right|3,217|| align=right|0,320|| align=right|21,25|| align=right|5,768||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79491)||1998 FS42|| align=right|14,6|| align=right|3,187|| align=right|0,179|| align=right|1,71|| align=right|5,687||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79492)||1998 FB58|| align=right|14,7|| align=right|3,176|| align=right|0,124|| align=right|25,26|| align=right|5,660||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79493)||1998 FD63|| align=right|14,6|| align=right|3,210|| align=right|0,128|| align=right|16,37|| align=right|5,750||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79494)||1998 FC90|| align=right|14,6|| align=right|3,072|| align=right|0,079|| align=right|10,92|| align=right|5,383||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79495)||1998 FC91|| align=right|14,1|| align=right|3,134|| align=right|0,055|| align=right|10,05|| align=right|5,548||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79496)||1998 FK91|| align=right|14,3|| align=right|3,194|| align=right|0,195|| align=right|10,47|| align=right|5,707||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79497)||1998 FY123|| align=right|14,5|| align=right|3,116|| align=right|0,148|| align=right|9,40|| align=right|5,499||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79498)||1998 FP126|| align=right|14,7|| align=right|3,151|| align=right|0,114|| align=right|8,04|| align=right|5,593||MBA||31. marec 1998||Kleť||Klet
|-
|(79499)||1998 FB127|| align=right|13,2|| align=right|3,186|| align=right|0,039|| align=right|22,93|| align=right|5,685||MBA||26. marec 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79500)||1998 FK133|| align=right|15,2|| align=right|3,238|| align=right|0,272|| align=right|1,21|| align=right|5,826||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*

Seznami asteroidov